Kjellman, Kjällman, Källman, Kellman och Tjällman är svenska efternamn. I maj 2016 uppgavs 2311 personer som bosatta i Sverige med något av namnen uppdelat på 870 Kjellman, 83 Kjällman, 1317 Källman, 21 Kellman och 20 Tjällman.

Släkten Löwenadler hette före adlandet Kiellman. Ingen har idag detta namn.

Personer med efternamnet

 Axel Kellman (1724–1790), ämbetsman, stiftare av Musikaliska akademien
 Björn Kjellman (född 1963), skådespelare och sångare
 Carin Kjellman (född 1950), sångerska, kompositör och programledare
 Carl Johan Kellman (1721–1807), präst och professor
 Carl Johan Kjellman (1812–1884), fabrikör och politiker
 Curt Källman (1938–2010), konstnär
 Edith Kellman (1911–2007), amerikansk astronom
 Elof Kjellman (1927–1990), handbollsspelare
 Erik Kjellman (1903–1984), konstnär
 Frans Kjellman (1846–1907), botaniker och upptäcktsresande 
 Hilding Kjellman (1885–1953), professor och landshövding
 Jenny Källman (född 1973), konstnär och fotograf
 Joel Kellman (född 1994), ishockeyspelare
 John Kjellman (1862–1925), redaktör
 Jonas Källman (född 1981), handbollsspelare
 Julius Axel Kiellman-Göranson (1811–1869), präst och författare
 Lars Kellman (1857–1924), arkitekt
 Mikael Källman  (född 1964), finländsk handbollsspelare och tränare
 Paul Källman (född 1974), musiker
 Rune Kjellman (1923–2010), målare, tecknare och grafiker
 Sten Källman (född 1952). musiker, kompositör och arrangör 
 Walter Kjellman (1905–1955), forskningschef och civilingenjör
 Wilhelm Källman (1877–1966), politiker, socialdemokrat

Källor

Se även
 Kjellman, Antarktis, udde, robotgenererad artikel

Svenska efternamn